Forn, compartiment tancat que s'utilitza per a escalfar, coure o assecar.

 Biografies:
 Iu Forn i Piquer (1962-), periodista català
 Josep Maria Forn i Costa (1928-), director de cinema català
 Joaquim Forn i Chiariello (1964-), polític català
 Joaquim Forn i Roget (1813-1870), acadèmic i teòleg català

Vegeu també 
 El Forn